Andor pode referir-se a:

 Na religião:
 Andor - Estrutura em que nos cortejos religiosos se transportam ao ombro as imagens e ícones.

 Na televisão e no cinema:
 Andor (série de televisão) - Série live-action da franquia Star Wars, baseada no personagem homônimo
 Cassian Andor - Um personagem da franquia Star Wars
